La série Baldur's Gate, initiée par le jeu Baldur's Gate en 1998, se compose de plusieurs jeux vidéo. Tirée du décor des Royaumes oubliés, elle présente de nombreux personnages au gré des différentes aventures mises en scène. Cet article présente les personnages de Baldur's Gate.

Baldur's Gate

Personnages recrutables 

Aucun personnage mauvais n'acceptera de rester dans un groupe ayant plus de 18 points en réputation (réputation de héros). À l'inverse, tous les personnages d'alignement bon refuseront de faire partie d'un groupe ayant une réputation inférieure à 3 (réputation de mécréant), et les personnages loyaux-neutres, neutres-stricts et chaotiques-neutres n'accepteront de rester dans un groupe ayant une réputation de 1.

Certains des personnages suivants forment des binômes (Khalid et Jaheira, Xzar et Montaron), c'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'un sans l'autre, ils rejoignent et quittent le groupe ensemble. Certains autres (Eldoth et Skie, Minsc et Dynahéir) doivent être recrutés séparément pour former le binôme (habituellement, l'un des personnages demande au personnage principal d'aller retrouver son partenaire).

Certains personnages recrutables s'opposeront à d'autres avec qui ils ne s'entendent pas ; c'est-à-dire que si ces personnages restent trop longtemps dans un même groupe, ils finiront par se combattre et s'entretuer.

Ajantis Ilvastarr 
Ajantis est un paladin humain d'alignement loyal-bon ; c'est un servant de Heaume. Issu de la lignée Ilvastarr, une famille noble d'Eauprofonde, Ajantis a appris le métier des armes sous l'égide de Myrmith Splendon, ses compétences et sa dévotion attirant l'attention de Keldorn, qui a fait accepter sa candidature d'entrée dans l'Ordre du Cœur Radieux. Il a été envoyé sur la Côte des Épées afin de lutter contre les raids de bandits, qui pullulent ; son possible succès fera alors de lui un membre officiel. Il s'opposera à tous les personnages mauvais, y compris ceux qui ont subi un changement d'alignement (via la malédiction du casque de changement d'alignement par exemple) bien que n'étant pas maléfiques au départ. On peut le trouver dans la zone au nord de l'auberge de Brasamical. Il possède, avec Safana, le meilleur charisme des personnages recrutables, ce qui lui donne plus de chance de provoquer une réaction, et qu'il peut soigner par apposition des mains, détecter et protéger du mal.

Alora 
Alora est une petite-personne voleuse d'alignement chaotique-bon. Née à Iriaebor, Alora a été une enfant à problèmes et rêvait d'aventure ; elle est partie explorer le monde et a découvert sa vocation : le vol, qu'elle pratique autant par nécessité que par amusement. Elle possède une patte de lapin qui lui donne un bonus aux jets de sauvegarde, mais qui, dans le même temps, l'empêche de porter plus d'un seul anneau. On peut la trouver de nuit dans le musée des Merveilles (qu'elle sera en train de cambrioler) de la Porte de Baldur. Elle possède également avec Imoen, Viconia, Coran et Skie, la meilleure classe d'armure naturelle et est, avec Viconia et Coran, la meilleure pour manier les armes à distance.

Arkanis Gath 
Arkanis est un guerrier nain neutre-bon. C'est l'un des cinq personnages qui se joindront temporairement au groupe durant l'épreuve d'Obe lors du prologue à Château-Suif. Le protagoniste pourra aussi le rencontrer dans les catacombes de Château-Suif lorsqu'il revient dans la bibliothèque fortifiée au cours du chapitre 6.

Biff l'Inculte 
Biff l'Inculte (Biff the Understudy en anglais, Understudy voulant dire doublure) est un guerrier humain sans alignement. Biff l'inculte apparaît chaque fois qu'il y a un bug dans le jeu : il remplace n'importe quel personnage absent en disant son dialogue à sa place. On peut l'intégrer à son groupe en faisant apparaître (grâce aux codes) un personnage appartenant à un duo des personnages recrutables (Khalid et Jaheira, Xzar et Montaron), et de recruter ce dernier. Il remplacera le PNJ qui va avec celui que le joueur vient de faire apparaître et sera ainsi recruté en même temps. Il ne possède ni voix, ni portrait, ni alignement.

Branwen 
Branwen est une prêtresse de Tempus humaine d'alignement neutre-strict. Elle peut invoquer un marteau spirituel trois fois par jour. Le personnage principal pourra la trouver sous forme de statue au Festival de Nashkel, où, victime du magicien Tranzig, elle a été transformée en statue de pierre, et sert d'attraction. Le personnage principal devra se procurer un parchemin de transmutation de la pierre en chair pour la délivrer de cette malédiction.

Canderous 
Canderous est un prêtre humain loyal-bon. C'est l'un des cinq personnages qui se joindront temporairement au groupe durant l'épreuve d'Obe lors du prologue à Château-Suif. Il possède l'aptitude de guérison par apposition des mains une fois par jour.

Coran 
Coran est un guerrier/voleur elfe d'alignement chaotique-bon. Fait unique pour un guerrier multiclassé, il possède un rang de maîtrise de trois étoiles en arc. Il développera des sentiments amoureux pour Safana si elle est aussi dans l'équipe. Il peut être recruté dans la première zone de Bois-Manteau. Coran possède une quête personnelle (bien que le personnage principal puisse la compléter même si Coran ne l'accompagne pas) : à la Porte de Baldur, Brielbara, l'une de ses anciennes conquêtes, lui apprend qu'il a une fille, Namara, et que cette dernière s'est fait enlever par son mari jaloux, Iago. Le groupe devra aller délivrer Namara et éventuellement tuer Iago pour compléter la quête.

Deder 
Deder est un guerrier/voleur petit-homme neutre-strict. C'est l'un des cinq personnages qui se joindront temporairement au groupe durant l'épreuve d'Obe lors du prologue à Château-Suif. Le protagoniste pourra aussi le rencontrer dans les catacombes de Château-Suif lorsqu'il revient dans la bibliothèque fortifiée au cours du chapitre 6.

Dynahéir 
Dynahéir est une invocatrice humaine d'alignement loyal-bon. Dynahéir est une sorcière wychlaran originaire de Rashéménie qui voyage sur la Côte des Epées pour une mystérieuse raison. D'un caractère exigeant et compétent, elle forme un binôme avec son gardien Minsc, et s'opposera à Edwin, qui souhaite sa mort. Elle peut soigner ou ralentir le poison une fois par jour. Elle est prisonnière dans la forteresse des gnolls.

Edwin Odesseiron 
Edwin est un conjurateur humain d'alignement loyal-mauvais. Il a été envoyé par son organisation pour tuer Dynahéir, ce qui en fait son ennemi, et par extension celui de son compagnon Minsc (Edwin s'opposera à eux). Ajantis s'opposera aussi à lui. Personnage arrogant et égocentrique, Edwin est un Sorcier Rouge de Thay. Il possède un collier qui lui confère un sort de plus par jour, mais qui lui interdira de porter une autre amulette. En tant que magicien spécialisé conjurateur, son école interdite est la divination (ce qui représente un nombre très réduit de sorts dans le jeu). Le joueur peut le recruter à Nashkel, où il chargera le protagoniste de pourchasser Dynahéir. Il possède la meilleure intelligence des personnages recrutables ce qui lui donne plus de chance d'apprendre un sort.

Eldoth Kron 
Eldoth est un barde humain d'alignement neutre-mauvais. Il est l'amant de Skie ; tous deux forment un binôme. Pourtant, les sentiments de ce dilettante manipulateur ne semblent pas sincères ; en effet, il fait chanter le père de Skie afin de recevoir de celui-ci une rançon régulière. Il peut créer cinq flèches empoisonnées par jour. Il s'opposera à Shar-Teel, ainsi qu'à Ajantis. Le personnage principal pourra le trouver dans la troisième zone de Bois-Manteau, où Eldoth chargera ce dernier de l'aider à retrouver Skie.

Faldorn 
Faldorn est une druidesse humaine d'alignement neutre-strict. Bien que Faldorn soit un membre des Druides de l'Ombre, une secte de druides militant pour l'éradication complète de la civilisation et le retour à la vie sauvage, elle acceptera de voyager partout avec le protagoniste si ce dernier accepte de l'aider à détruire les Mines de Bois-Manteau. Elle peut invoquer un loup d'ombre une fois par jour, et s'opposera à Jaheira, et par extension à Khalid. Elle se trouve dans le campement des druides de l'Ombre, dans la troisième zone de Bois-Manteau.

Garrick 
Garrick est un barde humain d'alignement chaotique-neutre. Il est disponible à Bérégost, devant l'auberge du Magicien Ardent, au centre de la ville. Si Skie est dans le groupe, Garrick pourra tomber amoureux d'elle, mais les sentiments de cette dernière ne seront pas réciproques, son cœur appartenant déjà à Eldoth.

Imoen 

Voir l'article détaillé : Imoen

Imoen est une voleuse humaine d'alignement neutre-bon. Elle a grandi avec le personnage principal à Château-Suif, et est son amie d'enfance. Elle le rejoint juste après la mort de Gorion, ce qui en fait le premier personnage recrutable du jeu.

Jaheira 
Jaheira est une demi-elfe guerrière/druidesse d'alignement neutre-strict. Cette femme dynamique, entière et volontaire est l'épouse de Khalid (tous deux forment un binôme), tous deux appartenant à l'organisation des Ménestrels. Elle s'opposera à Xzar, Montaron et Faldorn. Jaheira et Khalid se trouvent dans l'auberge de Brasamical, près du comptoir.

Kagain 
Kagain est un guerrier nain d'alignement loyal-mauvais, doublé d'un avare véritablement amoureux de l'or qui tient une échoppe à Bérégost. Il s'opposera à Yeslick, ainsi qu'à Ajantis.

Khalid 
Khalid est un guerrier demi-elfe d'alignement neutre-bon. Il est le mari de Jaheira (avec qui il forme un binôme), et est beaucoup plus introverti et pondéré que cette dernière. Cependant, même si Jaheira le rabroue souvent, tous deux donnent l'impression de s'aimer beaucoup. Tous deux appartiennent à l'organisation des Ménestrels. Il s'opposera à Xzar et à Montaron, ainsi qu'à Faldorn, puisque cette dernière est l'ennemie de Jaheira. Khalid est bègue.

Kivan 
Kivan est un rôdeur elfe d'alignement chaotique-bon. Sa femme, Deheriana, a été brutalement assassinée par le demi-ogre Tazok. Il s'opposera à Viconia, car cette dernière est une elfe noire. Il se trouve vers Haute-Haie et peut charmer les animaux à partir du niveau 3.

Minsc 
Minsc est un rôdeur humain d'alignement neutre-bon. Originaire de Rashéménie, Minsc est un guerrier de la loge berserker du Dragon de Glace qui accomplit son rite de passage à l'âge adulte en faisant office de gardien de la sorcière Dynahéir. Il ne brille pas par son intelligence depuis qu'il s'est pris un vilain coup sur la tête ; son meilleur ami est Bouh, un hamster qu'il croit venu d'une autre dimension (et qui lui monopolise un emplacement d'objet rapide). Il est le gardien de Dynahéir, avec qui il forme un binôme. Il peut se mettre en état de berserker une fois par jour. Il s'opposera à Edwin, car ce dernier désire la mort de Dynahéir. Il peut être recruté à Nashkel, où il demandera au personnage principal de porter secours à sa protégée.

Montaron 
Montaron est un petit-homme guerrier/voleur d'alignement neutre-mauvais. Il forme un binôme avec Xzar ; tous deux sont membres du Zhentarim. Il s'opposera à Ajantis, ainsi qu'à Khalid et Jaheira. Xzar et Montaron peuvent être recrutés dans la zone de la mort de Gorion.

Mordaine 
Mordaine est une invocatrice humaine (avec une apparence d'elfe) loyale-bonne. C'est l'un des cinq personnages qui se joindront temporairement au groupe durant l'épreuve d'Obe lors du prologue à Château-Suif. Elle possède l'aptitude de ralentir ou guérir le poison une fois par jour, comme Dynahéir.

Osprey 
Osprey est une prêtresse/mage demi-elfe loyale-bonne. C'est l'un des cinq personnages qui se joindront temporairement au groupe durant l'épreuve d'Obe lors du prologue à Château-Suif. Elle peut se rendre invisible une fois par jour, comme Quayle.

Quayle 
Quayle est un gnome prêtre de Baravar Sombretoge / illusionniste d'alignement chaotique-neutre. Ce personnage à l'égo démesuré se croit être un véritable génie, et s'opposera à Tiax, dont l'égo est au moins aussi grand. Il peut se rendre invisible une fois par jour. Il se trouve juste devant l'entrée de la Porte de Baldur.

Safana 
Safana est une voleuse humaine d'alignement chaotique-neutre. Cette femme très féminine au caractère aguicheur peut charmer les animaux une fois par jour. Si Coran et elle se trouvent dans le groupe, Coran développera des sentiments à son égard auxquels elle ne répondra que par du mépris. Elle se trouve dans la zone du phare.

Shar-Teel Dosan 
Shar-Teel est une guerrière humaine d'alignement chaotique-mauvais. Elle est la fille d'Angelo Dosan, un lieutenant du Poing Enflammé. Elle s'opposera à Ajantis et à Eldoth, et par extension à Skie si elle accompagne ce dernier. Elle se trouve dans une zone peuplée de basilics, à l'est du temple de Lathandre. Cette femme vindicative qui hait les hommes n’intégrera votre groupe que si un représentant du sexe masculin réussit à la battre en duel.

Skie Ecudargent 
Skie est une voleuse humaine d'alignement neutre-strict. Jeune noble naïve, elle est amoureuse d'Eldoth (tous deux forment un binôme) qui semble se servir d'elle pour toucher une rançon de son père. Le personnage peut la recruter dans le manoir de ses riches parents, à l'étage, mais uniquement si Eldoth est déjà dans le groupe. Si Garrick accompagne aussi le personnage principal, ce dernier pourra tomber amoureux d'elle, mais ses sentiments ne seront pas vraiment réciproques.

Tiax 
Tiax est un gnome prêtre de Cyric/voleur d'alignement chaotique-mauvais mégalomane qui est persuadé être promis à un destin exceptionnel, celui de gouverner le monde. Il s'opposera à Quayle et à Ajantis. Il se trouve devant le quartier général de la garde du Poing Enflammé à la Porte de Baldur. Il peut convoquer une blême une fois par jour.

Viconia de Vir 
Viconia est une drow, prêtresse de Shar d'alignement neutre-mauvais. Elle possède 50 % de résistance à la magie, qui s'applique aussi bien à ses effets destructeurs (boule de feu, projectiles magiques) qu'à ses effets bénéfiques (comme les sorts de soin). Sa venue dans le groupe baissera la réputation du personnage principal de deux points. Kivan et Ajantis s'opposeront à elle. Elle se trouve à Valpeld, où elle sera poursuivie par un commandant du Poing Enflammé ; il faudra que le joueur tue ce dernier pour recruter Viconia.

Xan 
Xan est un enchanteur elfe loyal-neutre ayant une tendance très prononcée pour le pessimisme, voire la dépression. Ce Gris-Manteau originaire d'Everaska possède une lame de lune très puissante, mais que lui seul peut porter. Xan se trouve prisonnier dans la grotte de Mulahey, dans les mines de Nashkel, car il a été envoyé par son organisation pour enquêter sur les problèmes concernant les mines.

Xzar 
Xzar est un nécromancien humain d'alignement chaotique-mauvais. Personnage clairement dérangé, il est l'allié de Montaron (avec qui il forme un binôme) car ils font partie du Zhentarim, mais s'opposera à Khalid et Jaheira, ainsi qu'à Ajantis. Montaron et lui se trouvent dans la zone de la mort de Gorion.

Yeslick Orothiar 
Yeslick est un nain guerrier/prêtre de Clanggeddin Barbedargent d'alignement loyal-bon. Il peut dissiper la magie une fois par jour. Il s'opposera à Kagain. Il est recrutable dans les Mines de Bois-Manteau (qui appartenaient à sa famille).

Autres personnages 
Gorion est le père adoptif du protagoniste dans Baldur's Gate. C'est un puissant mage exerçant également la profession de clerc. Il est allié avec de nombreuses personnalités de Féerune, telles Elminster et Khelben "Bâton-Noir" Arunsun. 
Perleflamme Cheveux d'Elfe est un vieux mage plein de sagesse et d'amabilité, du moins pour ceux qui le respectent. Il sillonne généralement la Côte des Épées, mais on peut souvent le rencontrer dans sa maison à Bérégost.
Thalantyr est un puissant archimage ayant beaucoup voyagé à travers Féerune. Il vit maintenant à Haute-Haie, près de Bérégost, et y tient une échoppe d'objets magiques.
Winthrop est le tenancier de l'auberge portant son nom, dans la forteresse de Château-Suif. Winthrop se porte bien et n'hésite pas à raconter des blagues. Il propose des chambres de qualité ou non, selon le poids de la bourse du protagoniste.
Sarevok est un guerrier puissant, mais cruel. Membre de l'organisation du Trône de Fer, ses sombres machinations n'ont pour but que la perte du protagoniste ainsi que la domination complète de la Côte des Épées. Cependant, tout au long du jeu, le personnage principal découvrira que Sarevok et lui partagent bien plus qu'il ne l'aurait soupçonné.
Drizzt : Le légendaire elfe noir se balade quelque part dans la Côte des Épées. Si le protagoniste a de la chance, peut-être le rencontrera-t-il.
Elminster : Le protagoniste fera plusieurs rencontres avec le non-moins légendaire Elminster. Ce dernier renseignera le personnage principal sur sa destinée, mais n'interférera en rien avec elle.

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

Personnages déjà présent dans BGI

Personnages recrutables

Edwin Odesseiron 
Loyal mauvais, humain, conjurateur.

Edwin a obtenu un poste dans la guilde des voleurs de l'ombre. Il enverra le protagoniste en mission avant de l'aider à trahir son maître lorsqu'il sentira le vent tourner. Il s'opposera à Minsc, à Keldorn et à Valygar. Son statut de Sorcier Rouge lui confère une amulette témoignant de son appartenance à cette organisation qui ne pourra lui être enlevée de son inventaire (ce qui fait qu'il ne pourra porter d'autre collier). Cette amulette lui permet de mémoriser deux sorts supplémentaires par niveau (et non plus un, comme dans le premier opus de la saga). Il possède aussi sa propre quête, le parchemin néthère, qui lui donnera quelques bonus (+1 aux jets de sauvegarde, +20 en connaissance, ainsi qu'un bonus assez particulier).

Imoen 
Neutre-bonne, humaine, voleuse niveau 7 bi-classée magicienne.

Imoen est disponible dès le début dans la prison d'Irenicus. C'est elle qui délivre le personnage de sa cage puis qui se joint au groupe, ce qui constitue le point de départ du jeu, et ce qui en fait (encore une fois) le premier personnage recrutable du jeu. Dans Baldur's Gate 2 - Shadows of Amn, Imoen est un personnage central dans l'histoire, même si, à la suite de son enlèvement à la fin du chapitre 1, elle brille par son absence à certains moments du jeu. Dans Throne of Bhaal, l'extension du jeu, elle pourra gagner des bonus de caractéristiques ainsi que quelques pouvoirs magiques mineurs si le protagoniste a choisi de la conserver dans son groupe.
Dans la phase d'élaboration du jeu, les développeurs avaient décidé qu'Imoen ne serait pas un personnage recrutable à proprement parler (hormis à la prison d'Irenicus). Il était au départ prévu qu'Imoen ne survive pas aux tortures qu'elle subit entre les mains d'Irenicus à Spellhold, et que le joueur l'y découvre morte, sans possibilité de la faire revivre (le personnage de Nalia, dont les points communs avec Imoen sont très nombreux en termes de professions, caractéristiques, alignement et caractère, était censée remplacer les capacités qu'Imoen pouvait fournir au joueur). Cependant, devant les manifestations d'affection des joueurs envers le personnage, il fut finalement décidé qu'Imoen ferait bel et bien partie des personnages recrutable de Shadows of Amn (et donc de son extension Throne of Bhaal).
On peut d'ailleurs constater que, contrairement à tous les autres personnages recrutables de Shadows of Amn, Imoen est la seule à ne pas bénéficier de dialogues avec les autres PNJ (hormis lors de l'étape de la prison au début du jeu, où elle a droit à quelques conversations avec Minsc, Jaheira et le personnage principal), car elle possède moins de fichiers de dialogues par rapport aux autres PNJ du jeu et par rapport à son personnage dans l'extension du jeu Throne of Bhaal. Les développeurs n'eurent en effet pas le temps de développer ou d'approfondir cette section du personnage une fois leur décision concernant Imoen prise.

Imoen est doublée en français par Nathalie Spitzer.

Jaheira 
Neutre-stricte, demi-elfe, guerrière/druidesse.

Jaheira est disponible dès le début, dans la prison d'Irenicus. Khalid est mort, abattu par Irenicus. Il devient alors possible d'établir une romance entre le héros et elle, en cela elle devient la rivale d'Aérie et de Viconia. Elle possède un sort supplémentaire : le rappel du Ménestrel (niveau 5). 

Jaheira est doublée en français par Sybille Tureau.

Minsc 
Chaotique-bon, humain, rôdeur.

Minsc est disponible dès le début dans la prison d'Irenicus. Lui aussi a perdu Dynahéir à cause d'Irenicus. Toujours aussi fou et attachant il finira par adopter Aérie comme nouvelle "sorcière" (si le protagoniste l'a recrutée dans son groupe) et tous deux formeront un binôme. Il possède toujours son hamster de compagnie Bouh (qui lui monopolise toujours un emplacement d'objet rapide) ainsi que sa capacité à entrer en rage de berserker une fois par jour. Il s'opposera à Edwin, car ce dernier voulait la mort de Dynahéir. 

Minsc est doublé en français par Jacques Albaret.

Viconia de Vir 
Neutre-mauvaise, elfe noire, prêtresse de Shar.

Le protagoniste la sauve du bûcher dans le quartier du gouvernement, à la suite de quoi elle le rejoint dans sa quête. Sa venue dans le groupe coûte 2 points de réputation. Elle s'entendra très mal avec Keldorn, qui finira par s'opposer à elle.
Il est possible de nouer une romance avec Viconia (ce en quoi elle devient rivale avec Aérie et Jaheira), bien qu'elle ne soit pas facile à amadouer. Il est cependant possible qu'en faisant sa romance dans l'extension Baldur's Gate II: Throne of Bhaal (et en se montrant suffisamment gentil avec elle), elle trouve une forme de rédemption et devienne neutre-stricte.

Personnages non-recrutables 
 Xan et Branwen sont deux personnages qui, avec Imoen, Minsc et Jaheira, rejoignent temporairement le groupe lors de l'entraînement de Belt, avant que le jeu ne commence.
 Dynahéir a été tuée par Irenicus. On ne voit pourtant aucune trace de son cadavre, sa mort étant seulement apprise par Minsc.
 Khalid est mort. Le protagoniste découvre son cadavre mutilé dans le donjon d'Irenicus. Il peut aussi apparaître dans l'extension du jeu en tant que fantôme (il s'agit en fait d'un monstre qui a pris l'apparence de son fantôme) si le protagoniste romance Jaheira.
 Quayle travaille dans un cirque et a adopté Aérie sur qui il demandera au personnage principal de veiller. Il le mènera aussi à la quête du théâtre et d'Haer'Dalis.
 Xzar est toujours aussi dérangé et engagera le personnage principal pour aller sauver Montaron, fait prisonnier et transformé en oiseau par les Ménestrels. En fait, cela se révèle être un traquenard de la part de ces derniers, l'oiseau n'étant pas Montaron mais Lucette, une assassin chargée d'éliminer Xzar ; le joueur ne pourra qu'assister impuissant à la mort de ce dernier. S'il retourne ensuite au quartier général des Ménestrels, le protagoniste découvrira le corps sans vie de Montaron dans un coffre à l'étage.
 Garrick se trouve devant le quartier général des paladins du Cœur Radieux de nuit, et fera la cour à une des chevalières, dame Irlana, sans succès, cette dernière étant plus attirée par son ami gnome, Cyrando. Finalement, on apprend que Cyrando et Irlana finiront par se marier, et que Garrick sera tombé amoureux et se sera enfui avec l'une des demoiselles d'honneur. Garrick ne se souvient pas du personnage principal (mais Jaheira, si elle fait partie du groupe, le reconnaît).
 Ajantis est l'un des chevaliers transformés que le protagoniste sera obligés de tuer dans les collines de Lancevent. Il n'y a aucun moyen de le savoir, sauf si Anomen ou Keldorn font partie du groupe à ce moment.
 Tiax est l'un des fous internés à l'asile de Spellhold, à Brynnlaw où Imoen et Irenicus ont été faits prisonniers. Son destin sera de mourir des mains d'Irenicus lors de la bataille qui l'opposera au personnage principal à Spellhold.
 Coran et Safana se trouvent dans la forêt de Téthyr. Safana a été enlevée par un groupe de loups-garous, et Coran demande au protagoniste de la retrouver. En fait, il s'agit d'un traquenard tendu par Safana et les loups-garous au joueur pour le tuer et empocher une récompense d'Irenicus. Cependant, les choses tournent mal pour elle : la chef de la meute des loups-garous est tombée amoureuse de Coran et la tue pour conquérir le cœur de ce dernier. Coran s'alliera au joueur pour détruire les loups-garous. S'il ne meurt pas durant la bataille, Coran rapportera au protagoniste qu'il ressent trop de peine pour continuer à voyager, et prévoira de retourner à Athkatla pour écumer les tavernes de la ville.
 Faldorn est l'archidruidesse de l'Ombre qui commande le Bosquet qui menace la ville de Franc-Marché. La tâche du personnage principal sera de la tuer afin de délivrer Franc-Marché et ses environs. Cependant, Faldorn ne reconnaîtra pas le protagoniste, comme si leurs chemins ne s'étaient jamais croisés (mais elle se souviendra de Jaheira, par contre).
 Arkanis Gath est le nom d'un roublard humain de haut niveau travaillant pour le compte des Voleurs de l'Ombre.
 Biff l'Inculte travaille comme doublure au théâtre de l'auberge des Cinq Chopes. Il remplace Haer'Dalis lorsque ce dernier est prisonnier de Mekrath, mais son manque manifeste de talent attire les quolibets et les insultes des spectateurs, et oblige la troupe de Sigil d'arrêter temporairement de jouer.

Personnages recrutables propres à BGII

Aérie 
Loyale-bonne, elfe avarielle, prêtresse de Baervan Ermitterant et d'Aerdrië Faenya/Mage.

Elfe ailée qui s'est fait arracher les ailes, elle fut sauvée par Quayle qu'elle appelle "mon oncle". Anciennement prêtresse d'Aerdrië Faenya, Aérie a choisi de se convertir à une divinité gnome par respect pour son sauveur, bien qu'elle n'ait pas complètement renié sa foi envers Aerdrië.
Aérie pourra devenir amie avec Minsc qui pourra lui proposer de devenir sa "nouvelle sorcière", Dynahéir étant morte. Aérie acceptera, et Minsc et elle pourront former un binôme. Elle pourra aussi tomber amoureuse du personnage principal, l'idylle pouvant déboucher sur une vraie relation avec ce dernier (ce en quoi elle deviendra la rivale de Jaheira et Viconia). Dans l'extension du jeu, si la romance se poursuit, Aérie pourra tomber enceinte et un enfant (qu'elle appellera Quayle en référence à son oncle d'adoption) pourra naître de cette union. Si elle n'est pas déjà engagée avec le héros, Haer'Dalis et elle pourront développer des sentiments amoureux. Elle s'opposera à Anomen si ce dernier devient chaotique-neutre, et quittera l'équipe si Korgan est présent dans le groupe trop longtemps.

Aérie est doublée en français par Michèle Lituac.

Anomen Delryn 
Loyal-neutre, humain, guerrier niveau 7 bi-classé prêtre (vénère Helm, mais ne possède pas la classe correspondante).

Anomen se joindra au protagoniste par envie d'aventure. En tant qu'apprenti de l'Ordre de paladins du Cœur Radieux, il possède sa propre quête : apprenant que sa sœur a été tuée, le personnage principal devra choisir s'il doit la venger ou non. Selon son choix, Anomen pourra changer d'alignement pour devenir loyal-bon ou chaotique-neutre. S'il devient loyal-bon, il gagnera en plus quatre points de sagesse et son nom changera en "Sire Anomen". Si Anomen devient chaotique-neutre, il s'opposera Aérie et à Keldorn (s'ils sont présents dans le groupe). Anomen possède son propre bouclier magique, un héritage de sa famille. Il est aussi le seul personnage masculin avec lequel une romance peut être établie.

Anomen est doublé en français par Pierre Tessier.

Cernd 
Neutre-strict, humain, métamorphe (druide).

Cernd est prisonnier dans la prison de Franc-Marché. Sa quête est d'enquêter sur les exactions de Faldorn. Il possède un bâton et une cape magiques. Son autre quête personnelle consiste à arracher son bébé des griffes de l'homme malveillant qui a épousé son ancienne femme, maintenant décédée.

Cernd est doublé en français par Patrice Melennec.

Haer'Dalis 
Chaotique-neutre, tieffelin, maître-lames (barde).

Ce barde peut être trouvé dans une demeure dans les égouts. Il pourra établir une romance avec Aérie si le protagoniste n'est pas déjà son bien-aimé. Il possède deux épées courtes magiques spéciales. Il a de plus une maîtrise de deux étoiles en épées courtes (et en épées longues dans Throne of Bhaal), ce qui n'est normalement pas permis aux bardes. En outre, en tant que tieffelin, il possède un certain nombre de résistances aux dégâts, à la magie et aux éléments.
Haer'Dalis devait être le second personnage masculin romançable (avec Anomen), mais les développeurs n'eurent pas le temps de développer cette partie-là du personnage, et se virent obligés d'abandonner ce projet. On peut tout de même trouver dans les fichiers du jeu quelques objets et scripts préfigurant une quête personnelle qui n'a pas été créée (notamment une statue représentant la déesse Mystra qu'Haer'Dalis aurait volée, ainsi qu'un parchemin où le véritable voleur de la statue prétend l'avoir impliqué alors qu'il était innocent).

Haer'Dalis est doublé en français par Denis Boileau.

Jan Jansen 
Chaotique-neutre, gnome, voleur/illusionniste.

Ce gnome se trouve dans les quartiers du gouvernement. Il possède une panoplie complète d'objets personnalisés et peut créer des carreaux spéciaux (les "fiancées du maître-flasher") pour son arbalète spéciale. Ce personnage excentrique est avec Minsc le plus décalé du jeu, avec des commentaires comiques, et ses nombreuses histoires abracadabrantesques. Lui aussi possède sa propre quête. Il s'agit de délivrer la fille de son ancien amour d'un mal étrange (fait unique dans le jeu, on a droit à ce moment-là à un Jan sérieux)...

Jan est doublé en français par Marc Saez.

Keldorn Firecam 
Loyal-bon, humain, inquisiteur (paladin).

Le protagoniste le rencontrera dans les égouts, où il enquête sur une secte impliquant une communauté d'aveugles. Une fois de retour dans son district (district du gouvernement), sa quête personnelle se déclenchera : il souhaitera voir sa femme et découvrira qu'elle le trompe. Le personnage principal devra alors l'aider à faire un choix (faire justice lui-même, pardonner ou bien passer par la loi). S'il choisit de pardonner sa femme, Keldorn demandera à rester à ses côtés pour rattraper les années où il était loin d'elle. Si le protagoniste accepte, Keldorn quittera le groupe pour de bon, mais vivra une vie heureuse en famille loin des péripéties des enfants de Bhaal. Keldorn possède une épée à deux mains et une armure de plates magiques. Il s'opposera à Viconia, Edwin et à Anomen si ce dernier devient chaotique-neutre.

Keldorn est doublé en français par Bernard Bollet.

Korgan Rouge-Hache 
Chaotique-mauvais, nain, berserker (guerrier).

Korgan est un nain mauvais et bagarreur qui pourra développer des "sentiments" pour Mazzy, mais qui ne seront pas réciproques. Sa quête est de retrouver un livre qui vaudrait "une sacrée fortune". Aérie quittera le groupe s'il reste trop longtemps.

Korgan est doublé en français par Christian Pelissier.

Mazzy Fentan 
Loyal-bonne, petite-femme guerrière.

Guerrière réputée, elle est tombée dans une embuscade du seigneur de l'Ombre, près des collines d'Umar. Elle possède toute une panoplie de pouvoirs se rapprochant de ceux des paladins. Korgan lui fera des avances, mais elle refusera de lui succomber, le trouvant trop maléfique. Mazzy possède un arc court et une épée courte bénis par son dieu, Arvoreen, et qui possèdent par conséquent des propriétés magiques spéciales.

Mazzy est doublée en français par Sophie Riffont.

Nalia De'Arnise 
Chaotique-bonne, humaine, voleuse niveau 4 bi-classée magicienne.

Nalia appellera le protagoniste à l'aide afin de sauver son château envahi par des trolls. C'est une noble qui n'a en tête que l'aide aux plus démunis, ce qui lui vaut les quolibets de ses congénères. Un peu plus tard, si le personnage principal la garde dans son groupe, elle sera enlevée par Isaea Roenall, qui veut l'épouser de force pour prendre son château. Elle possède un anneau (qui ne peut lui être enlevé) qui lui confère un bonus de +2 en classe d'armure et 50 % de résistance au feu.

Nalia est doublée en français par Régine Teyssot.

Sarevok Anchev 
Chaotique-mauvais, humain, guerrier.

Sarevok réapparaît dans l'extension Throne of Bhaal, où il est ressuscité par le personnage principal. Il était le boss final du premier opus, et accessoirement le frère du protagoniste. Cependant, sachant qu'il n'a aucune chance de devenir le nouveau Seigneur du Meurtre, il va se joindre à son groupe pour voir malgré tout ce que la destinée lui réserve. Pour devoir le ressusciter, le personnage principal devra donner une partie infime de votre âme (ce qui n'aura aucun effet direct dans le jeu, hormis des dialogues supplémentaires) ou de celle d'Imoen (ce qui donnera entre eux des dialogues supplémentaires).
Sarevok possède une capacité unique : il a une chance de tuer sur le coup chaque créature qu'il touche en combat (même si cela reste rare).
Durant le jeu, le protagoniste aura l'opportunité de montrer de la compassion, voire de l'amitié envers Sarevok, et ainsi de lui donner une chance de repentir. Ainsi, il pourra devenir chaotique-bon.

Sarevok (dans Throne of Bhaal) est doublé en français par Bruno Carna.

Valygar Corthala 
Neutre-bon, humain, traqueur (rôdeur).

Il est la clef permettant d'ouvrir la sphère, objet de convoitise des Mages Cagoulés. Il possède un katana et une armure de famille spéciaux. Haïssant les magiciens, il s'opposera à Edwin.

Valygar est doublé en français par Yann Pichon.

Yoshimo Hashimoto 
Neutre-strict, humain, chasseur de primes (voleur).

Voleur réputé, le personnage principal le rencontrera dans le donjon d'Irenicus.
Il se révèlera au milieu du jeu être un traître à la solde d'Irenicus, lié par un sort qui l'aurait tué s'il ne menait pas le protagoniste à son piège. Ce dernier sera obligé de le combattre à Spellhold, et donc de le tuer (bien qu'étant le seul voleur "pur" du jeu). Il possède un katana +1 personnel.
Au départ, les créateurs du jeu avaient prévu de faire de Yoshimo un personnage recrutable tout au long de Shadows of Amn. Cependant, ils ne purent pas développer le personnage au-delà de l'étape de Spellhold à cause de contraintes temporelles. Il fut donc décidé un peu au dernier moment que Yoshimo mourrait à Spellhold. On peut d'ailleurs retrouver dans les fichiers du jeu quelques dialogues préfigurant une quête personnelle post-Spellhold impliquant le meurtre d'une nymphe.

Baldur's Gate
Baldur's Gate